Příjmení Bačík nese více různých osobností:

 Jana Bačíková (* 1969) – česká politička a podnikatelka
 Maroš Bačík (* 1984) – slovenský fotbalista
 Marta Bačíková (* 1976) – česká herečka, členka souboru Městského divadla Zlín
 Vladimír Bačík (1948–2010) – slovenský a československý politik